Селіна — жіноче ім'я грецького походження.

Селіна — місто, штат Огайо, центр округу Мерсер
 Селіна — місто, штат Теннессі
 Селіна — місто, штат Техас

Див. також 
 Селена (значення)
 Цілина (значення)
 Челина